Bishop kan som auktorsförkortning betyda:

 Gale A. Bishop
 Luther Earl Bishop
 Sherman Chauncey Bishop
 David Bishop

Robotskapade auktorsförkortningar